Coppa Intercontinentale 1979 – edizione del torneo di calcio
Coppa Intercontinentale 1979 – edizione del torneo di pallacanestro